Met Event horizon kan bedoeld worden:
Waarnemingshorizon
Event Horizon (film)